Gáspár Tibor (1921–?) író, újságíró, fotóriporter, fényképész
 Gáspár Tibor (1928–2011) történész, gimnáziumi tanár
 Gáspár Tibor (1929) építész
 Gáspár Tibor (1957) Jászai Mari-díjas színművész, rendező
 Gáspár Tibor (?) vezérőrnagy